Вейнгартенские анналы (лат. Annales Weingartenses) — франкские анналы X в. Сохранились в рукописи X в. Охватывают период с 708—936 гг. Содержат сведения по истории Франкского государства и соседних стран.

Издания 
 Annales Weingartenses // MGH, SS. Bd. I. Hannover. 1826, p. 65-67.

Переводы на русский язык 
 Вейнгартенские анналы в переводе Е. Чепель на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Хроники Франкского государства
Исторические сочинения X века